Амадей Савойский:
 Амадей Савойский (Испанский, 1845—1890) — младший сын короля Сардинии Виктора Эммануила II, 1-й герцог Аостский (с 1845), король Испании (1871—1873).
 Амадей Савойский (1898—1942) — принц Савойской династии, 3-й герцог Аостский, вице-король итальянских колоний в Африке (1937—1941).